Hugo Sánchez, - conjunto del nombre propio Hugo y el apellido Sánchez - puede referirse a:

Futbolistas 

  Hugo Sánchez Márquez, (n. en 1958), futbolista mexicano.
  Hugo Sánchez Guerrero, (n. en 1981), futbolista mexicano.
  Hugo Sánchez Portugal, (n. en 1984 - m. en 2014), futbolista y comentarista deportivo mexicano.

Políticos 

  Hugo Sánchez Solari, (n. en 1935), político peruano, alcalde de San Borja.